Ботани́ческий сад Курити́бы (, также известный как Ботанический сад имени Фаншетты Ришбитер ) — ботанический сад города Куритиба, столицы штата Парана, крупнейшего города в южном регионе Бразилии.

Сад является главной достопримечательностью города и вмещает в себя часть университетского городка Федерального университета Параны; является неофициальным символом города и всей Южной Бразилии.

История 

Сад был открыт в 1991 году и создавался в стиле французского сада; благодаря этому после входа в него взору посетителей предстают обширные сады с огромными цветочными клумбами, фонтанами, водопадами и озёрами. Общая площадь сада составляет 240 000 кв. м.

На территории сада располагается оранжерея с редкими разновидностями растений. Её здание — металлическая конструкция в стиле модерн — было построено по подобию Хрустального дворца в Лондоне. Площадь главной оранжереи составляет 458 кв. м.

Ботанический музей Куритибы 

Ботанический музей Куритибы () представляет национальную коллекцию местной флоры, где выставлены уникальные гербарии, привлекающие исследователей со всего мира. Коллекция включает в себя множество ботанических разновидностей из атлантических лесов восточной Бразилии.

Ссылки 

  Официальная страница
  Информации

Примечания 

Куритиба
Парана
Куритиба